Чемпіонат Угорщини з футболу 1977—1978 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1978—1979 як переможець Кубку Угорщини 1977—1978.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1977—1978
Угорщина
Угорщина
1977 в угорському спорті
1978 в угорському спорті